Никола́й Па́влович Андре́ев:
 Андреев, Николай Павлович (1850—?) — врач, путешественник.
 Андреев, Николай Павлович (1919—1979) — Герой Советского Союза.
 Примечания